

Результати

Кубок України

Чемпіонат України

Склад

Посилання 
 
 
 

2013
Арсенал
2013 у Києві
2014 у Києві